DA poate fi:
 Dreptate și Adevăr, alianță politică din România în anul 2004
 Danemarca, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Limba daneză, codul ISO 639-1